Miejscowości w USA:
 Hutchins – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Hutchins – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

Gminy w USA:
 Hutchins (ang. Hutchins Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano